Спесивцево — деревня в Урицком районе Орловской области, России.

Входит в состав Городищенского сельского поселения.

География 
Расположена северо-восточнее деревень Криволожка и Новая Слобода по обеим сторонам реки Людская.
  
Через Спесивцево проходят просёлочные дороги, имеется одна улица — Казинская.

Население

Примечания

Ссылки 
 Спесивцево (деревня)
 Спесивцево

Населённые пункты Урицкого района (Орловская область)